Die Sterne blicken herab steht für:

 Die Sterne blicken herab (Film), britisches Filmdrama von Carol Reed (1940)
 Die Sterne blicken herab (Roman), Roman von Archibald Joseph Cronin